Siergiej Władimirowicz Nowikow (ros. Сергей Владимирович Новиков, ur. 28 sierpnia 1980 w Dolinsku) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Jego olimpijskim debiutem były igrzyska w Salt Lake City w 2002 roku. W swoim najlepszym starcie, w biegu na 15 km techniką klasyczną zajął 10. miejsce. Ponadto wspólnie z Jewgienijem Diemientjewem, Michaiłem Iwanowem i Witalijem Dienisowem zajął szóste miejsce w sztafecie 4x10 km. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Turynie w tych samych konkurencjach zajął odpowiednio ósme i ponownie szóste miejsce. Startował także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku zajmując 43. miejsce w biegu łączonym na 30 km.

W 2003 roku wystartował na mistrzostwach świata w Val di Fiemme zajmując 14. miejsce w sprincie techniką dowolną. Na tych mistrzostwach Rosjanie z Nowikowem w składzie zajęli czwarte, przegrywając walkę o brązowy medal z reprezentantami Szwecji o 8,7 sekundy. Na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku startował tylko w biegu na 50 km stylem klasycznym zajmując 41. miejsce. Dwa lata później podczas mistrzostw świata w Libercu jego najlepszym wynikiem było 25. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2005/2006, kiedy to 39. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie w 2000 roku wywalczył złoty medal w sprincie techniką klasyczną. Rok wcześniej, podczas mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden był trzeci w sztafecie. W 2008 roku został mistrzem Rosji w biegu na 15 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 78.
 sezon 2002/2003: 70.
 sezon 2003/2004: 43.
 sezon 2004/2005: 112.
 sezon 2005/2006: 39.
 sezon 2006/2007: 57.
 sezon 2007/2008: 106.
 sezon 2008/2009: 138.
 sezon 2009/2010: 51.
 sezon 2013/2014: 135.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980